Municipio de Washington es el nombre de 5 municipios en Nueva Jersey:

Municipio de Washington (condado de Bergen, Nueva Jersey)
Municipio de Washington (condado de Burlington, Nueva Jersey)
Municipio de Washington (condado de Gloucester, Nueva Jersey)
Municipio de Washington (condado de Morris, Nueva Jersey)
Municipio de Washington (condado de Warren, Nueva Jersey)